Zorc ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Zorc (* 1985), deutscher Florettfechter
 Dieter Zorc (1939–2007), deutscher Fußballspieler
 Michael Zorc (* 1962), deutscher Fußballspieler und -Manager